Bartlett Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bartlett Peak (Kalifornien)
 Bartlett Peak (Nevada)
 Bartlett Peak (Texas)